Суде́бная систе́ма Украи́ны — совокупность всех судов государства, основанных на единых началах организации и деятельности и осуществляющих судебную власть.

Судебную систему Украины составляют суды общей юрисдикции и Конституционный Суд Украины, который является единственным органом конституционной юрисдикции. Суды общей юрисдикции образуют единую систему судов, которая состоит из общих и специализированных судов. Создание чрезвычайных и особых судов не допускается (статья 125 Конституции Украины).

Третейские суды входят в судебную систему Украины.

Характерными признаками судебной системы Украины является ее приспособленность к административно-территориальному устройству, различные уровни производства. 

По мнению аналитиков американского Центра стратегических и международных исследований, высокий уровень коррупции (см. коррупция на Украине) в украинской судебной системе является существенной проблемой. Это нашло отражение в обзорном отчёте для американо-европейского партнёрства, в котором дана оценка 16 лет украинской независимости (данные за 2008 год). Как полагают составители данного документа, украинские суды открыты к ведению торговли решениями, которые принимаются в угоду тому, кто больше за них заплатит. Всё судопроизводство пропитано взяточничеством, а сама законодательная база крайне плохо написана и нередко сама себе противоречит, что позволяет произвольно интерпретировать законы.

История судоустройства Украины

Примечания

Ссылка 
 Судова влада України — офіційний веб-портал
 Офіційний сайт Вищої ради юстиції України 
 Конституційний Суд України — офіційний веб-сайт
 Верховний Суд України — інформаційний сервер
 Вищий господарський суд України — офіційний веб-сайт
 Вищий адміністративний суд України — офіційний веб-сайт
 Рекомендації органів Ради Європи щодо судової реформи в Україні

Судебная система Украины